Vitamina B10
B10 (tamanho de papel)

Desambiguação